Friedensquelle ist die Bezeichnung von
 Friedensquelle (Bad Berleburg) Quelle am Rothaarsteig
 Operation Friedensquelle, türkische Militäroperation